Hindenburgsiedlung ist der ehemalige Name mehrerer Stadtteile oder Siedlungen:

 Hindenburgsiedlung (Pasing-Obermenzing), Stadtteil im Münchner Stadtbezirk Pasing-Obermenzing
 Hindenburgsiedlung (Würzburg), ehemalige Siedlung im Würzburger Stadtbezirk Frauenland, siehe Keesburg
 Hindenburgsiedlung (Krefeld), ehemalige Barackensiedlung für Belgische Besatzungstruppen in Krefeld-Kempener Feld